«Всі оповідання» () — зібрання науково-фантастичних оповідань американського письменника  Айзека Азімова опублікованих в 1990 році (том 1) та 1992 році (том 2) американським видавництвом «Doubleday».

Том 1

Том 2 

Збірки творів Айзека Азімова